Division 1, auch Championnat de France féminin de handball oder, nach dem Hauptsponsor, Ligue Butagaz Énergie, ist die höchste Spielklasse im Handball der Frauen in Frankreich.

Geschichte 
Die französische Meisterschaft im Hallenhandball der Frauen wird seit 1952 ausgetragen; bis dahin wurde eine Meisterschaft im Feldhandball gespielt.

Seit dem Jahr 2008 wird die Meisterschaft vom Verein Ligue féminine de handball organisiert. Seit 2019 ist das französische Unternehmen Butagaz Hauptsponsor des Wettbewerbs.

Organisation 
Eine Spielzeit dauert jeweils vom Sommer eines Jahres bis zum Frühling des Folgejahres.

Seit der Spielzeit 2017/18 nahmen jeweils zwölf Teams teil, von denen das letztplatzierte in die Division 2 abstieg. Ab der Spielzeit 2020/21 nehmen 14 Teams teil, zwei Mannschaften steigen am Ende der Saison ab.

Nach dem ersten Teil der Saison, der regulären Spielzeit, folgen Play-offs um die Meisterschaft und um den Klassenerhalt. In der regulären Spielzeit spielen alle Teams im Modus Jeder gegen jeden in Hin- und Rückspielen gegeneinander. Am Ende dieser regulären Spielzeit werden die Teams nach einem Ranking, für das es für einen Sieg drei Punkte, für ein Unentschieden zwei Punkte und für eine Niederlage einen Punkt gibt, aufgeteilt. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich der Teams gegeneinander. Die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 spielen in dem playoff genannten Teil der Meisterschaft weiter, die restlichen Teams in dem playdown genannten Teil. In den playoffs werden in drei K.O.-Runden der Meister und die Plätze für die europäischen Wettbewerbe ausgespielt. In den playdowns spielen die Teams nochmals im System Jeder gegen jeden in Hin- und Rückspiel, wobei am Ende wieder ein Ranking nach dem System der regulären Spielzeit erstellt wird; zusätzlich werden Bonuspunkte in Abhängigkeit von der Platzierung der Teams nach der regulären Runde vergeben. Die beiden letztplatzierten Mannschaften steigen dann ab.

Ergebnisse der Spielzeiten 
Nachfolgend eine Auflistung der Bestplatzierten aller Spielzeiten. Die Vereine sind mit dem Namen aufgeführt, den sie in der jeweiligen Saison trugen.

Rekordmeister ist Metz Handball.

Weblinks 
 Website ligue-feminine-handball.fr

Handballwettbewerb in Frankreich
Erstveranstaltung 1952
Frauenhandballwettbewerb für Vereinsmannschaften
Handballliga